Анатолій Миколайович Карацю́ба (1 серпня 1946, с. Атюша Коропський р-н Чернігівська обл.) — генерал-майор міліції у відставці, заслужений юрист України, заступник директора центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.

Народився 1 серпня 1946 р. у с. Атюша Коропського району Чернігівської області.

Трудова діяльність 
Трудову діяльність розпочав у колгоспі «Правда» робітником. 1965—1968 рр. — служба у Збройних силах.

В органах внутрішніх справ з 1968 р. Закінчив Ленінградську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР (1970 р.) та Вищу школу МВС СРСР (1973 р.).

1970—1992 рр. обіймав посади: інспектор відділення БРСВ Дарницького РВВС м. Києва; інспектор, старший інспектор інспекції по особовому складу Управління кадрів МВС УРСР; заступник начальника інспекції по особовому складу Управління кадрів МВС УРСР; заступник начальника, начальник інспекції по особовому складу відділу кадрів; начальник організаційно-інспекторського відділу; секретар партійного комітету УВС Київської області; начальник відділу по координації діяльності органів внутрішніх справ, роботи з особовим складом у зоні Чорнобильської АЕС і районах з радіоактивним забрудненням УВС Київської області.

1992—1993 рр. — заступник начальника штабу, начальник оперативного управління МВС України.

1993—2003 рр. — начальник Управління справами МВС України, радник Міністра — перший заступник керівника Апарату Міністра — начальник Управління справами, а згодом Департаменту управління справами та режиму.

Відзнаки 

 Заслужений юрист України. Нагороджений відзнакою МВС «Хрест Слави», іншими відомчими знаками і ювілейними медалями.
 звання "Почесний громадянин селища Короп" (10 червня 2013 року)

Громадська діяльність 
 Заступник голови МГО «Спілка генералів органів внутрішніх справ України»
 Член Ради — керівник Коропського відділення Чернігівського земляцтва в Києві (до листопада 2014)

Примітки

Посилання 
 Сторінка про Анатолія Карацюбу на сайті «Спілки генералів органів внутрішніх справ України»

Заслужені юристи України
Генерал-майори (Україна)
Уродженці Коропського району
Почесні громадяни селища Короп
Радники міністрів України